Christoforidis ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Christoforidis (1917–1985), griechischer Boxer
 Nikolaos Christoforidis (* 1965), griechischer Wasserballspieler 
 Stavros Christoforidis (* 1974), griechischer Biathlet